Юрий Розенблюм: Розенблюм, Юрий Борисович (1925—1994) — советский литературовед.
 Розенблюм, Юрий Захарович (1925—2008) — российский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор.